Cambio Democrático puede referirse a:
 Cambio Democrático, partido político de El Salvador;
 Cambio Democrático, partido político de Panamá;
 Movimiento por el Cambio Democrático, partido político de Zimbabue.
 '''Cambio Democrático Bancada del Congreso del Perú del Partido Juntos por el Perú